Мга — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги, крупный железнодорожный узел. По характеру выполняемой работы отнесена к участковым, по объёму работы отнесена к 1-му классу. Находится в посёлке городского типа Мга Кировского района Ленинградской области, в 49 км от Московского вокзала на линии Санкт-Петербург — Волховстрой.

История 
В 2009 году, в рамках реконструкции линии Мга — Гатчина — Веймарн — Усть-Луга под грузовое движение, между станцией Мга и платформой 45 км построена эстакада. По ней проходит путь от станции Мга в сторону Гатчины с развязкой с линией Санкт-Петербург — Волховстрой в двух уровнях. Путь на эстакаду отходит от ветки на Невдубстрой.

К весне 2012 года полностью были заменены конструкции платформ № 2, № 3; заменены и изменены ж/д подъезды к платформе № 3. Платформа № 1 — низкая, изначально была основной боковой и напрямую связана с вокзалом. Временно был построен деревянный перрон, позднее его разобрали и платформа приобрела первоначальный вид. Летом 2014 года платформа № 1 была реконструирована и стала высокой боковой. Платформа № 2 (для поездов Санкт-Петербург — Волховстрой и Кириши — Будогощь в обе стороны) — высокая островная. Платформа № 3 (для поездов Санкт-Петербург — Невдубстрой в обе стороны) — высокая, изначально была боковой и реконструирована в островную. Платформа № 4 (для поездов Санкт-Петербург — Мга) является высокой островной и реконструируется с апреля 2012 года.

Описание 
От станции отходят линии на Будогощь, Невдубстрой, Стекольный (с путями примыкания от блок-поста 22 км на 44 км (в сторону Тосно и на Саблино) — используется для движения грузовых поездов в обход Санкт-Петербурга и пригородных электропоездов для объезда по техническим причинам участка Обухово — Мга через Саблино, в этом случае пригородные поезда от Обухово до Мги остановок не имеют; ранее осуществлялось пассажирское сообщение на Пустыньку, Тосно и Гатчину.

На станции имеется пешеходный мост. Он связывает между собой северную и южную часть посёлка Мга, а также платформы № 1, № 2 и № 4.

Движение 
На станции останавливаются все проходящие через неё пригородные поезда, следующие с Московского и Ладожского вокзалов Санкт-Петербурга, для некоторых из них она является конечной. Пригородные поезда сообщением Санкт-Петербург — Невдубстрой по станции Мга меняют направление движения. Из поездов дальнего следования на станции останавливается только поезд 610А-В Санкт-Петербург — Сонково.

Примечания

Ссылки 
 Расписание пригородных поездов на сайте tutu.ru
 От Выборга до Новгорода: Каталог станций. СПб., 1998. С. 74.

Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Кировского района (Ленинградская область)
Узловые железнодорожные станции
Участковые станции
Станции 2 класса